Lake Arthur (engl. für „Arthursee“) ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Arthur (New South Wales)
 Lake Arthur (Clayton Station, South Australia)
 Lake Arthur (Mulgaria, South Australia)

in Neuseeland:
 Lake Arthur (Neuseeland)

in Südafrika:
 Lake Arthur (Südafrika) am Tarka River

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Arthur (Alabama)
 Lake Arthur (Kalifornien)
 Lake Arthur (See, Louisiana)
 Lake Arthur (See, New Mexico)
 Lake Arthur (Pennsylvania)

Lake Arthur ist der Name folgender Orte in den USA:
 Lake Arthur (Louisiana)
 Lake Arthur (New Mexico)

Siehe auch:
 Arthur Lake (Begriffsklärung)